Krobia est le nom :

 d'un genre de poisson, Krobia ;

 des localités polonaises suivantes :
 Krobia, gmina du powiat de Gostyń, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Krobia, ville et chef-lieu de cette gmina ;
 Krobia, village du powiat de Toruń, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Krobia, village du powiat d'Ostrołęka, dans la Voïvodie de Mazovie.

Homonymie de localités